Особи:
 Едмунд Маскі (28 березня 1914 - 26 березня 1996) - американський політик-демократ і державний діяч.

Географічні об'єкти:

 Маскі (перевал) - перевал у Криму - по ґрунтовій дорозі за 4,5 км від нп Міжріччя (Судацька міська рада) в нп Земляничне.